Het bokstoernooi in het bantamgewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou werd gehouden van 20 juli tot en met 2 augustus 1980. Aan deze klasse tot 54 kilogram deden 34 boksers mee, afkomstig uit evenzovele landen. Titelverdediger was de Noord-Koreaan Gu Yong-Ju. Hij ontbrak in Moskou. Moussa Sangare (Mali) en Mario Behrendt (DDR) verloren in de voorronde van respectievelijk Lucky Mutale (Zambia) en Dumitru Cipere (Roemenië). 

Vanwege de door de Verenigde Staten geleide boycot van de Spelen ontbraken de twee topboksers van dat moment in Moskou: Jackie Beard (Verenigde Staten) en Hwang Cheol-Sun (Zuid-Korea). Topfavorieten voor de eindzege waren daardoor Daniel Zaragoza (Mexico) en Juan Bautista Hernández (Cuba). Zaragoza werd echter voortijdig uitgeschakeld door Michael Anthony. Die won de bronzen medaille, de eerste ooit voor zijn vaderland Guyana.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team01=  Juan Hernández
| RD1-score01= 4
| RD1-team02=  Sandor Farkas
| RD1-score02= 1
| RD1-team03=  Ahmad Nesar
| RD1-score03= 0
| RD1-team04=  Ayele Mohammed
| RD1-score04= 5
| RD1-team05=  Geraldi Issaick
| RD1-score05= 3
| RD1-team06=  Jorge Monar
| RD1-score06= 2
| RD1-team07=  Samba Jacob Diallo
| RD1-score07= 1
| RD1-team08= {{nowrap| Ganapathy Manoharan}}
| RD1-score08= 4
| RD1-team09=  Daniel Zaragoza
| RD1-score09= 5
| RD1-team10=  Philip Sutcliffe
| RD1-score10= 0
| RD1-team11=  Raymond Gilbody
| RD1-score11= 5
| RD1-team12=  João de Almeida
| RD1-score12= 0
| RD1-team13=  Fayez Zaghloui
| RD1-score13= 5
| RD1-team14=  Souneat Ouphaphone
| RD1-score14= 0
| RD1-team15=  Michael Anthony
| RD1-score15= 5
| RD1-team16=  Nureni Gbadamosi 
| RD1-score16= 0

| RD2-team01=  Juan Hernández
| RD2-score01= rsc
| RD2-team02=  Ayele Mohammed
| RD2-score02= rsc
| RD2-team03=  Geraldi Issaick
| RD2-score03= rsc
| RD2-team04= 
| RD2-score04= rsc
| RD2-team05=  Daniel Zaragoza
| RD2-score05= 4
| RD2-team06=  Raymond Gilbody
| RD2-score06= 1
| RD2-team07=  Fayez Zaghloui
| RD2-score07= 2
| RD2-team08=  Michael Anthony
| RD2-score08= 3

| RD3-team01=  Juan Hernández
| RD3-score01= rsc
| RD3-team02=  Geraldi Issaick
| RD3-score02= rsc
| RD3-team03=  Daniel Zaragoza
| RD3-score03= rsc
| RD3-team04=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team01= 
| RD1-score01= 
| RD1-team02= 
| RD1-score02= 
| RD1-team03= 
| RD1-score03= 
| RD1-team04= 
| RD1-score04= 
| RD1-team05=  Bernardo Piñango
| RD1-score05= 4
| RD1-team06=  Ernesto Alguera
| RD1-score06= 1
| RD1-team07=  Fazlija Šaćirović
| RD1-score07= rsc
| RD1-team08=  Veli Koota
| RD1-score08= rsc
| RD1-team09=  Dumitru Cipere
| RD1-score09= 5
| RD1-team10=  Lucky Mutale
| RD1-score10= 0
| RD1-team11=  Ryszard Czerwinski
| RD1-score11= ko
| RD1-team12=  Firmin Abissi
| RD1-score12= ko
| RD1-team13= {{nowrap| Samson Khachatrian}}
| RD1-score13= wo
| RD1-team14=  Pushkardhoj Shahi
| RD1-score14= wo
| RD1-team15=  Joseph Ahanda
| RD1-score15= rsc
| RD1-team16=  Tseden Narmandakh
| RD1-score16= rsc

| RD2-team01=  John Siryakibbe
| RD2-score01= 5
| RD2-team02=  Ali Ben Moghenia
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Bernardo Piñango
| RD2-score03= dsq
| RD2-team04=  Veli Koota
| RD2-score04= dsq
| RD2-team05=  Dumitru Cipere
| RD2-score05= 5
| RD2-team06= 
| RD2-score06= 0
| RD2-team07= {{nowrap| Samson Khachatrian}}
| RD2-score07= 5
| RD2-team08=  Joseph Ahanda
| RD2-score08= 0

| RD3-team01=  John Siryakibbe
| RD3-score01= rsc
| RD3-team02= {{nowrap| Bernardo Piñango}}
| RD3-score02= rsc
| RD3-team03=  Dumitru Cipere
| RD3-score03= 4
| RD3-team04= 
| RD3-score04= 1

| RD4-team01= 

Bantam